|Строительная организация = 
|Выход к =  Сибирский тракт, ул. Халитова, ул. Торфяная
|Расположение = Казань, Советский район 
|Пересадка на станции = 
|Пересадка на = Тм 4, 6  Тб 7, 13  А 1, 4, 5, 18, 25, 33, 34, 35а, 36, 41с, 49, 60, 84, 91
|Расстояние = 14
|Расстояние2 = 
|Расстояние до = Казани
|Расстояние2 до = 
|Тарифная зона = 2
|Сотовая связь = 
|Код станции = 250820
|Код Экспресс-3 = 2062435
|Категория на Викискладе =  
}}

Компре́ссорный — железнодорожная платформа Казанского отделения Горьковской железной дороги в Советском районе города Казани на перегоне Ометьево - Дербышки южного внутригородского хода казанских электропоездов. В 2013 году была закрыта как разъезд.

Платформа расположена рядом с Казанским компрессорным заводом, от которого получила название. Неподалёку от платформы находится Казанская Государственная Академия Ветеринарной Медицины имени Н. Э. Баумана, а также оздоровительный санаторий «Ливадия».

Перспективы 
Платформа и округа имеют дурную славу в связи с многочисленными случаями гибели переходящих пути людей, поэтому в 2012 году был построен подземный переход под путями с выходом на автобусную остановку.

Планируется, что платформа будет являться частью кольцевого городского железнодорожного сообщения в Казани.

Также планируется, что платформа станет частью будущего мультимодального транспортно-пересадочного узла, в который помимо автобусной, троллейбусной и трамвайной остановки также войдут перспективные Северо-восточный автовокзал и одноимённая станция второй линии Казанского метрополитена.

Примечания 

Остановочные пункты Казанского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции в Казани
Советский район Казани